Николай Николаевич Порте́ниер (6 апреля 1958 — 27 мая 2007) — российский ботаник, старший научный сотрудник Гербария высших растений Ботанического института РАН, выдающийся исследователь флоры Кавказа, специалист по географии растений, систематик трудных групп семейства сложноцветных.

Биография 
Николай Николаевич Портениер родился 6 апреля 1958 году в городе Смоленске в семье учителей. Его отец потерял зрение в 13 лет, но, преодолев свой недуг, получил высшее образование и окончил аспирантуру, преподавал историю, стал отличником народного просвещения. Мать преподавала физику и математику в старших классах. Предки Портениеров происходили из Швейцарии. Прадед Николая Эмиль Портениер в 1885 году приехал к своему дяде в Калужскую губернию, а затем обосновался на Смоленщине в деревне Бакланово, где он, а затем и его сын (дед Николая Николаевича), занимались сыроварением. Детство Николая прошло в Духовщинском районе Смоленской области, среди природы районов Смоленского Поозёрья и Духовщинской возвышенности. Интерес к ботанике, к природе был определен не только яркими впечатлениями детства, но и книгами Н. М. Верзилина.

Окончил с отличием биологический факультет Пермского государственного университета в 1984 году. С 1985 года — сотрудник Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. C 1992 года — сотрудник Гербария Ботанического института.

Научная деятельность 
Николай Николаевич Портениер внёс большой вклад в изучение растительности Кавказа. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию «Флора бассейна реки Черек Безенгийский (Центральный Кавказ)» (научный руководитель Ю. Л. Меницкий). В рамках исследования было описано более 1400 представителей флоры Западного Кавказа.

Его проект «Географические элементы флоры Кавказа» (1997–1999) получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

В 2000-х занимался систематикой сложноцветных, в частности, рода Carduus, то есть чертополох.

Гибель 
В мае 2007 года Николай Портениер принимал участие во втором семинаре проекта в Кобулети (Аджария) по оценке всех кавказских эндемиков по степени угрозы в соответствии с новыми категориями и критериями Международного союза охраны природы (МСОП).

На первую половину дня 27 мая была запланирована экскурсия для ознакомления с фрагментами колхидской растительности к югу от Батуми. Участники семинара шли по старой горной дороге. Н. Н. и группа коллег заинтересовались экземпляром Cirsium hypoleucum DC., бодяк снизу-белый, росшим, как потом оказалось, почти у самого обрыва. После того как были сделаны фотоснимки и все коллеги ушли вперёд, Н. Н. остался, чтобы взять это растение в гербарий… Он упал с почти 70-метрового обрыва, край которого был скрыт кустарниками. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, подняли Н. Н. без признаков жизни.

<…>

Вечером следующего дня над Западной Грузией разразилась гроза с сильнейшим ливнем. Казалось, сама природа Кавказа оплакивала своего исследователя. Так получилось, что тело Н. Н. провезли через весь Кавказ — от Батуми до Баку, с ним простились болота Колхиды, леса Сурамского хребта, ущелья Картли.

Основные публикации

Примечания

Ссылки 
 Автореферат диссертации Н. Н. Портениера 

Ботаники России
Выпускники биологического факультета Пермского государственного университета
Кандидаты биологических наук
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН